PubSub es un sistema de búsqueda que notifica la noticias e información nueva que concuerda con la búsqueda.

Cuando se hace una búsqueda PubSub en un primer momento no muestra que información hay relacionada con la búsqueda, pero avisara de todos los nuevos contenidos que encuentre.

PubSub busca en Blogs y foros, pero en un futuro se añadirán más fuentes, como marcadores sociales.

Los medios para notificar las novedades pueden ser el correo electrónico, SMS, RSS o XMPP.

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20161007103017/http://pubsub.com/
 XEP-0060: Publish-Subscribe
 Structured blogging Un medio para hacer más fáciles las búsquedas a PubSub

Motores de búsqueda de Internet